„Кратки разкази завинаги“ е поредица от сборници с разкази на съвременни световни писатели, публикувана от издателство „Жанет 45“ от края на 2010 година.

Водещ и редактор на поредицата е преводачката Нева Мичева. От първата до осмата книга илюстратор на поредицата е Ина Бъчварова, от деветата нататък — Люба Халева.

Някои автори – като Етгар Керет, Роберто Боланьо, Джорджо Манганели, Хасан Бласим – за първи път са преведени и издадени на български именно в рамките на поредицата КРЗ. Творби на други, откъслечно познати отпреди десетилетия – като Аугусто Монтеросо, Ищван Йоркен, Примо Леви – за първи път са издадени в цялостен вид. Трети (най-малко на брой), вече популярни в България, са представени пред българската аудитория в нова светлина – като Туве Янсон, предимно известна като детска писателка, чиито книги с разкази за възрастни КРЗ публикува в България за първи път.

Единствените сборници тип „избрано“ в поредицата – „Кравата е самотно животно“ на Албахари, „Едноминутни новели“ на Йоркен и „Коломбър“ на Будзати – са компилации от текстове, направени от самите автори.

Писателите в поредицата КРЗ пишат предговори на книгите си специално за своите български читатели. Що се отнася до онези, които вече не са сред живите – предговорите са дело на техни близки (например съпругата на Йоркен или дъщерята на Манганели), приятели (Омар Лара и Хуан Вильоро за Боланьо), отлични познавачи (Хуан Антонио Масоливер Роденас за Монтеросо) или изтъкнати изследователи (Буел Вестин за Туве Янсон).

Книги в поредицата

Външни препратки 
 Страница за поредицата, сайт на издателство „Жанет 45“
 „Предговорът като разказ и книгата като учебник“, рецензия на КРЗ от Яница Радева за „Литературен вестник“, бр. 34, 2012 г.
 С Нева Мичева: за поредицата „Кратки разкази завинаги“, сп. „Кръстопът“, 1 януари 2015 г.

Книжни поредици в България
Сборници